Списъкът на баварските благороднически родове съдържа назованите през 1605 г. от Йохан Сибмахер в книгата му за гербовете (Wappenbuch) 338 баварски благородни фамилии и по-късните допълнения.

А 
 Абенсберг, (Abensberg)
 Агилолфинги, (Agilulfinger, Agilolfinger)
 Аделхаузен, (Adelzhausen, Adelshausen)
 Аделсхофен, (Adelshofen, Siebmacher 1605:82,8)
 Ахам цу Вилденау, (Aham (Ahalm) zu Wildenau, Siebmacher 1605:77,11)
 Албрехтсхайм, (Albrechtsheim, Siebmacher 1605:81,7)
 Алерспрах, (Allerspach, Siebmacher 1605:80,13)
 Алнбах, (Alnbach, Siebmacher 1605:83,15)
 Алтман фон Регелдорф, (Altmann von Regeldorf, Siebmacher 1605:95,14)
 Алтман фон Филсверт, (Altmann von Vilswert, Siebmacher 1605:95,12)
 Амсхайм, (Amsheim, Siebmacher 1605:85,5)
 Аниона, (Anniona)
 Армансперг, (Armansperg, Siebmacher 1605:80,4)
 Арнолт, (Arnolt, Siebmacher 1605:98,4)
 Аш, (Asch, Siebmacher 1605:81,9)
 Ауер фон Ауберг, (Auer von Auberg, Siebmacher 1605:90,1)
 Ауер фон Пулах, (Auer von Pullach, Siebmacher 1605:80,3)
 Ауер фон Тобел, (Auer von Tobel, Siebmacher 1605:80,7)
 Ауер фон Винкел, (Auer von Winckel, Siebmacher 1605:80,9)
 Аюрах, (Aürach, Siebmacher 1605:94,2)
 Аурберг, (Aurberg, Siebmacher 1605:81,11)
 Айхер, (Aycher von Herngiesdorf, Siebmacher 1605:97,15)
 Айбинг, (Eubing, Eybing, Siebmacher 1605:80,5)
 Айзен, (Eysen, Siebmacher 1605:98,10)
 Айзенрайх фон Вайлбах, (Eysenreich, Siebmacher 1605:94,13)

Б 
 Барт цу Копенхаузен, (Bart zu Koppenhausen, Siebmacher 1605:83,13)
 Баймундт, (Baymundt, Siebmacher 1605:99,3)
 Бехайм фон Аделсхаузен, (Beheim von Adelshausen, Behem von Adelzhausen, Pehaim von Adelshausen, Beheim von Bernhardswald (две линии); Siebmacher 1605:93,7)
 Берхтолтцхофен, (Berchtoltzhofen, Beroltzhofen; Siebmacher 1605:80,1)
 Берванг, (Berwang, Siebmacher 1605:83,6)
 Бетценщайн, (Betzenstein, Siebmacher 1605:89,13)
 Бланкфелс, Планкенфелс (Blankfels, Siebmacher 1605:96,2), (Plankenfels)
 Блитерсдорф, (Blittersdorf, Plitersdorf; Siebmacher 1605:97,14)
 Брайденбах, (Braidenbach, Siebmacher 1605:80,6)
 Брейтенщайн, (Breitenstein, Braidenstein)
 Брандт, (Brandt, Siebmacher 1605:89,7)
 Брекендорф, (Breckendorf, Siebmacher 1605:97,3)
 Брейтенбух, (Breitenbuch, Siebmacher 1605:94,7)
 Бюлинг, (Bülling, Siebmacher 1605:82,6)

В 
 Валдкирхен, (Waldkirchen, Siebmacher 1605:86,7)
 Варт, (Warth, Siebmacher 1605:77,3)
 Ватцмансдорф, (Watzmannsdorf, Siebmacher 1605:82,3)
 Вайхс, (Weichs, Siebmacher 1605:79,4)
 Вайхснер, (Weichsner, Siebmacher 1605:86,11)
 Вайлер, (Weiler, Siebmacher 1605:91,6)
 Вайнсбрун, (Weinsbrun, Siebmacher 1605:83,4)
 Велсперг, (Welsperg, Siebmacher 1605:92,5)
 Вемдинг, (Wemding, Siebmacher 1605:78,14)
 Венгер, (Wenger, Siebmacher 1605:83,3)
 Венсинг цу Кранвинкел, (Wensing zu Kranwinckel, Siebmacher 1605:87,14)
 Видерсбах, (Widersbach, Siebmacher 1605:82,4)
 Вилд, (Wild, Siebmacher 1605:89,14)
 Вилденщайн фон Вилденщайн, (Wildenstein von Wildenstein, Siebmacher 1605:79,6)
 Вилварт, (Wilwart, Siebmacher 1605:94,11)
 Винек, (Wineck, Siebmacher 1605:97,5)
 Визбек, (Wisbeck, Siebmacher 1605:83,7)
 Визенфелдт, (Wisenfeldt, Siebmacher 1605:96,10)
 Волраб цу Хаутцендорф, (Wolrab zu Hautzendorf, Siebmacher 1605:84,1)

Г 
 Габелкофен, (Gabelkofen, Siebmacher 1605:86,10)
 Гартер, (Gartner, Siebmacher 1605:98,12)
 Газмер, (Gasmer, Siebmacher 1605:99,8)
 Гебек, (Gebeck, Siebmacher 1605:86,1)
 Гибинг, (Gibing, Siebmacher 1605:98,9)
 Гизер, (Gieser, Siebmacher 1605:86,3)
 Гмайнер (Gmainer, Siebmacher 1605:85,6)
 Голдакер, (Goldacker, Siebmacher 1605:87,7)
 Гьотлинг, (Göltling, Siebmacher 1605:92,13)
 Градл фон Боден, (Gradl von Boden, Siebmacher 1605:98,15)
 Грансей фон Утендорф, (Gransey von Uttendorf, Siebmacher 1605:91,14)
 Гравенройт, (Gravenreuth, Siebmacher 1605:95,10)
 Грубер фон Груб, (Gruber von Grub, Siebmacher 1605:86,8)
 Грубер фон Петерскирх, (Gruber von Peterskirch, Siebmacher 1605:85,14)

Д 
 Даберцхофен, (Dabertzhofen, Siebmacher 1605:90,5)
 Дахсперг, (Dachsperg, Siebmacher 1605:93,10)
 Диполд, (Diepold)
 Долес фон Розенберг, (Doles von Rosenberg, Siebmacher 1605:89,15)
 Донекх, (Doneckh, Siebmacher 1605:96,6)
 Донерщайн, (Donnerstein, Siebmacher 1605:83,12)
 Дортцер, (Dortzer, Siebmacher 1605:94,4)
 Дрешвитц, (Dreschwitz, Draschwitz; Siebmacher 1605:92,1)
 Дюхтел, (Düchtel, Siebmacher 1605:83,5)
 Думперг, (Dumperg, Siebmacher 1605:97,6)

Е 
 Еберспах, (Eberspach, Siebmacher 1605:92,7)
 Еброн фон Вилденберг, (Ebron von Wildenberg, Siebmacher 1605:78,6)
 Еделбек, (Edelbeck, Edlweck, Siebmacher 1605:98,6)
 Еделбек, (Edelbeck, Siebmacher 1605:98,6)
 Егк, (Egk, Siebmacher 1605:81,2)
 Егк, (Egk, Siebmacher 1605:81,3)
 Егк (Екхер), (Egk, Egkher, Siebmacher 1605:78,3)
 Егкхер фон Перинг, (Egkher von Paering, Siebmacher 1605:87,3)
 Ерлбек цу Зининген, (Erlbeck zu Siningen, Siebmacher 1605:87,13)
 Елрихинг, (Elriching, Siebmacher 1605:86,2)
 Елзенбек, (Elsenbeck Siebmacher 1605:97,7)
 Енгелсхофен, (Engelshofen Siebmacher 1605:97,8)
 Ерлбах, (Erlbach, Siebmacher 1605:95,6)
 Ешелбах, (Eschelpach, Siebmacher 1605:92,9)

З 
 Залдорф, (Salldorf, Siebmacher 1605:87,11)
 Залрер 1095 – 1307 (Sallrer)
 Зандицел, (Sandizell, Siebmacher 1605:78,15)
 Зателбоген, (Satelboger, Siebmacher 1605:91,8
 Затценхофен, (Satzenhofen, Siebmacher 1605:78,5
 Заурцапф, (Saurzapf, Siebmacher 1605:88,3
 Зееман фон Мангерн, (Seemann von Mangern, Siebmacher 1605:94,5)
 Зенфт фон Пилсах, (Senfft von Pilsach, Siebmacher 1605:89,11)
 Зойберсдорф, (Seubersdorf, Siebmacher 1605:82,14)
 Зайболдсдорф, (Seiboldsdorf, Siebmacher 1605:77,1)
 Зайфридсдорф, (Seyfridsdorf, Siebmacher 1605:85,11
 Зигенхайм, (Sigenheim, Siebmacher 1605:79,14)
 Зигенхофен, (Sigenhofen, Siebmacher 1605:86,12)
 Зигерсхофен, (Sigershofen, Siebmacher 1605:87,9
 Зигмерсхаузен, (Sigmershausen, Siebmacher 1605:90,2)
 Зингенхофен, (Singenhofen, Siebmacher 1605:80,8)

И 
 Ингелщетер, (Ingelsteter, Siebmacher 1605:96,15)

Й 
 Йотлинг, (Öttling, Otelingen, Ettling, Öttling; Siebmacher 1605:91,5)

К 
 Капфелман, (Kapfelmann, die Kapfmäner, Siebmacher 1605:93,11)
 Кергл, (Kärgl, Siebmacher 1605:81,5)
 Кекх фон Маурщетен, (Keckh von Maurstetten, Siebmacher 1605:95,5)
 Кемнат, (Kemnat, Siebmacher 1605:79,7)
 Кинбург, (Kienburg, Siebmacher 1605:81,10)
 Кламенщайн, (Klammenstein, Siebmacher 1605:79,15)
 Клозен, до 1856 г. (Closen)
 Клугхайм, (Klugheim, Siebmacher 1605:83,11)
 Колб фон Хайлсберг, (Kolb von Haylsberg, Siebmacher 1605:90,4)
 Кьолдерер, (Kölderer zu Hohe, Siebmacher 1605:87,8)
 Кьонигсфелд, (Königsfeld, Siebmacher 1605:81,8)
 Крафтхофен, (Krafthofen, Siebmacher 1605:82,9)
 Кранихсберг, (Kranichsperg, Siebmacher 1605:80,15)
 Кретцтл, (Krätztl, Siebmacher 1605:81,1)
 Крейт, (Kreit, Siebmacher 1605:87,5)
 Кротендорф, (Krottendorf, Siebmacher 1605:80,14)
 Кюрмойт, (Kürmreuth, Siebmacher 1605:89,4)
 Кутенау, (Kuttenau, Siebmacher 1605:84,3)

Л 
 Ламингер, (Lamminger, Siebmacher 1605:89,8)
 Ламботинг, (Lamboting, Siebmacher 1605:85,8)
 Лангофен, (Langofen, Siebmacher 1605:93,3)
 Лауминг, (Lauming, Siebmacher 1605:78,4)
 Лаутеншлагер цу Вилмансберг, (Lautenschlager zu Wilmannsberg, Siebmacher 1605:93,4)
 Леминг, (Lemming, Siebmacher 1605:89,9)
 Леминг, (Lemming, Siebmacher 1605:95,11)
 Леонберг, (Leonberg, Lenberg, Lemberg, Leumberg, 1200-1319)
 Ленейс, (Leneys, Siebmacher 1605:84,9)
 Ленгенфелд, (Lengenfeldt, Siebmacher 1605:83,10)
 Лербинген, (Lerbingen, Siebmacher 1605:91,11)
 Лерхенфелд, (Lerchenfeld, Siebmacher 1605:95,8)
 Леш фон Хилгартсхаузен, (Lesch Hilgartshausen, Hilckhertzhausn, Siebmacher 1605:82,13)
 Лойблфинг, (Leublfing, Siebmacher 1605:78,9)
 Лойбрехтинг, (Leubrechting, Siebmacher 1605:80,10)
 Лигзалц, (Ligsalz, Ligsaltz, Siebmacher 1605:96,8)
 Лоснитц, (Lossnitz, Siebmacher 1605:88,15)
 Лунг фон Планек, (Lung von Planeck, Siebmacher 1605:85,9)

М 
 Mangsreuter (Mangsreuter, Siebmacher 1605:85,13)
 Manshofer (Manshofer, Siebmacher 1605:97,2)
 Maxlrain (Maxlrain)
 Mayrhofen (Mayrhofen, Siebmacher 1605:94,14)
 Мендел фон Щайнфелс, (Mendel von Steinfels, Siebmacher 1605:96,3)
 Mendorff (Mendorff, Siebmacher 1605:90,12)
 Mermoser Mermoser Siebmacher 1605:91,13
 Mersuckhofen Mersuckshofen Siebmacher 1605:90,7
 Messenbach Messenbach Siebmacher 1605:91,3
 Mistelbach Mistelbach Siebmacher 1605:98,3
 Moller von Heytzenstein Die Moller von Heytzenstein Siebmacher 1605:96,12
 Mönch zu Rampaur Die Mönchen zu Ramspaur Siebmacher 1605:84,8
 Moos Vom Moos Siebmacher 1605:91,15
 Morolding zu Hornbach Die Morolding zu Hornbach Siebmacher 1605:85,3
 Mörsbach Morspach Siebmacher 1605:82,1
 Muggenthaler Mugkenthal Siebmacher 1605:81,4
 Münchau Münchau Siebmacher 1605:86,4
 Murach Murach Siebmacher 1605:77,8
 Murhaimer, (Murhaimer, Siebmacher 1605:92,14)

Н 
 Найхинг, (Neiching, Siebmacher 1605:82,11)
 Нойберг, (Neuberg, Siebmacher 1605:92,10)
 Нотхафт, (Nothaft, Siebmacher 1605:78,7)
 Нусдорф, (Nussdorff, Siebmacher 1605:77,9)

О 
 Оеденберг, (Oedenberg, Siebmacher 1605:88,7)
 Офенхайм цу Сайберсдорф, (Offenheimer zu Seibersdorf, Siebmacher 1605:88,9)
 Ортенбург, (Ortenburg, с 1134 до 1805, Reichsgrafen von Ortenburg)
 Отенберг, (Ottenberger, Siebmacher 1605:88,8)

П 
 Paehel, (Paehel, Siebmacher 1605:81,14)
 Panichner von Walkersdorf und Gartenau, (von Walkersdorf, Siebmacher 1605:79,12)
 Parsberg, (Parsberg, Siebmacher 1605:78,1)
 Paulsdorf, (Paulsdorf, Siebmacher 1605:78,13)
 Paumgartner, (Paumgartner, Siebmacher 1605:84,14)
 Payrstorf, (Payrstorf, Siebmacher 1605:93,1)
 Peffenhausen, (Peffenhausen, Siebmacher 1605:77,2)
 Peffenhausen, (Peffenhausen, Siebmacher 1605:94,6)
 Pelckhofen, (Pelckhofen, Siebmacher 1605:84,15)
 Pelheim, (Pelheim, Siebmacher 1605:83,14)
 Perger, (Perger, Siebmacher 1605:93,13)
 Perghauser zu Weichs, (Perghauser zu Weichs, Siebmacher 1605:97,12)
 Perghofen, (Perghofen, Siebmacher 1605:80,12)
 Pötzlinger (Petzlinger), (Pötzlinger, Petzlinger, Siebmacher 1605:98,2)
 Pfahler, (Pfahler, Siebmacher 1605:81,13)
 Pienzenau, (Pienzenau, Siebmacher 1605:77,4)
 Piring, (Piring, Siebmacher 1605:85,7)
 Pölling, (Pölling, Siebmacher 1605:82,7)
 Portner zu Teurn, (Portner zu Teurn, Ortner zu Teurn, Siebmacher 1605:84,6)
 Pötting von Persing, (Pötting von Persing, Siebmacher 1605:87,6)
 Poysel zu Hackenberg, (Poysel zu Hackenberg, Siebmacher 1605:84,13)
 Prackbach, (Prackbach, Siebmacher 1605:93,15)
 Prandner, (Prandner, Siebmacher 1605:94,12)
 Preysing, (Preysing, Siebmacher 1605:77,5)
 Prockendorf, (Prockendorf, Siebmacher 1605:97,3)
 Pronner von Talhausen, (Pronner von Tahlhausen, Siebmacher 1605:98,7)
 Proy von Findelstein, (Proy von Findelstein, Siebmacher 1605:88,14)
 Puchausen, (Puchausen, Siebmacher 1605:82,2)
 Puchberg, (Puchberg, Siebmacher 1605:79,2)
 Pudendorf, (Pudensdorf, Siebmacher 1605:92,8)
 Pulnhofen, (Pulnhofen, Siebmacher 1605:97,9)
 Putzner zu der Putzn, (Putzner zu der Putzn, Siebmacher 1605:91,1)

Р 
 Radwitz, (Radwitz, Siebmacher 1605:88,11)
 Raitenbuch, (Raitenbuch, Siebmacher 1605:91,4)
 Rambseiden, (Rambseider, Siebmacher 1605:96,5)
 Raming, (Raming, Siebmacher 1605:88,6)
 Ramming, (Ramming, Siebmacher 1605:99,4)
 Ratz, (Ratz, Siebmacher 1605:88,10)
 Regau, (Regau, Siebmacher 1605:85,1)
 Regeldorf, (Regeldorf, Siebmacher 1605:86,5)
 Reichhart von Rechthal, (Reichhart von Rechthal, Siebmacher 1605:96,4)
 Reigher von Haustein, (Reigher von Haustein, Siebmacher 1605:97,10)
 Reinberg, (Reinberg, Siebmacher 1605:91,10)
 Reindorfer, (Reindorfer, Siebmacher 1605:88,13)
 Reinoldt, (Reinoldt, Siebmacher 1605:85,12)
 Reitmohr, (Reitmohr, Siebmacher 1605:90,14)
 Riederer von Paar, (Riederer von Paar)
 Rohr, (Rohr)
 Rorbach, (Rorbach, Siebmacher 1605:78,12)
 Rosenbusch zu Notzing, (Rosenbusch zu Notzing, Siebmacher 1605:93,8)
 Ruesdorf Ruesdorf Siebmacher 1605:88,1

С 
 Sachsenhausen, (Sachsenhausen, Siebmacher 1605:88,2)
 Salldorf, (Salldorf, Siebmacher 1605:87,11)
 Salrer, 1095-1307, (Salrer, Sallern)
 Sandizell, (Sandizell, Siebmacher 1605:78,15)
 Sattelbogen, (Sattelbogen, Siebmacher 1605:91,8)
 Satzenhofen Satzenhofen Siebmacher 1605:78,5
 Sulzberger zu Krapfenberg, (Sulzberger zu Krapfenberg, Siebmacher 1605:82,15)

Т 
 Тахинг, (Taching, Siebmacher 1605:85,10)
 Тамдорф, (Tamdorf, Siebmacher 1605:84,7)
 Татенбах, (Tattenbach)
 Тауфкирхен, (Taufkirchen, Siebmacher 1605:78,10)
 Тьофел фон Бюхел, (Teufel von Bühel, Siebmacher 1605:94,15)
 Тьофел фон Биркензе, (Teuffel von Birkensee, Siebmacher 1605:96,9)
 Таймер, (Thaimer, Siebmacher 1605:96,7)
 Танхаузен, (Thannhausen, Siebmacher 1605:86,14)
 Тон, (Thonn (Tunau), Siebmacher 1605:93,6)
 Торер фон Айрасбург, (Thorer von Eyrasburg, Siebmacher 1605:79,8)
 Турн (Дурнер цу Турн), (Thurn (Durner zu Thurn), Siebmacher 1605:98,11)
 Тифенбах, (Tieffenbach, Siebmacher 1605:85,2)
 Тобелхайм, (Tobelheim, Siebmacher 1605:92,4)
 Тьоринг, (Toerring (Freiherren))
 Траунер, (Trauner, Siebmacher 1605:79,3)
 Тренбах, (Trenbach)
 Троца, (Trozza)
 Тругенхофен, (Trugenhofen, Siebmacher 1605:83,2)
 Tuschl, (Tuschl von Söldenau, 1259−1397)
 Тюрлингер фон Тюрлингщайн, (Türlinger von Türlingstein, Siebmacher 1605:89,1)
 Тюрригел фон Ригелщайн, (Türriegel von Riegelstein, Siebmacher 1605:79,9)

У 
 Урмюл, (Uhrmühl, Siebmacher 1605:98,14)
 Унру, (Unruh, Siebmacher 1605:89,6)
 Урсенбек, (Ursenbek, Siebmacher 1605:79,5)
 Утинген, (Uttingen, Siebmacher 1605:82,5)

Ф 
 Фагана, (Fagana)
 Фалкенщайн, (Falkenstein)
 Фойер фон Ау, (Die Feuer von Au, (Aw, Ow), Siebmacher 1605:85,15)
 Флитцинг, (Flitcing, Siebmacher 1605:91,12)
 Флориан, (Florian, Siebmacher 1605:91,9)
 Флос, (Floss, Siebmacher 1605:89,3)
 Франкенрайтер (Franckenreiter, Siebmacher 1605:97,11)
 Франкинг, (Franking, Fraengking, Siebmacher 1605:94,1)
 Фрайзинг (Freising, Siebmacher 1605:95,1)
 Фраунберг, (Fraunberg, Siebmacher 1605:79,1)
 Фройденберг, (Freudenberg, Freidenberg)
 Фрайберг, (Freyberg, Siebmacher 1605:83,9)
 Фрайберг цу Ашау, (Freyberg zu Aschau, Siebmacher 1605:78,2
 Фрайман ауф Рандек, (Freymann auf Randeck, Siebmacher 1605:95,3)
 Фронберг, (Fronberg Siebmacher 1605:81,15)
 Фронхайм цу Малхинг, (Die Fronheimer zu Malching, Siebmacher 1605:93,9)
 Фрьошел фон Мартцел, (Die Fröschel von Martzel, Siebmacher 1605:81,6)
 Фухсщайн, (Fuchsstein, Siebmacher 1605:93,14)
 Vetter von der Gilgen, (Vetter von der Gilgen, Siebmacher 1605:92,3)
 Vilsegger, (Vilsegger, Siebmacher 1605:95,2)
 Visler, (Visler)
 Vogt von Fundingen, (Vogt von Fundingen, Siebmacher 1605:94,10)

Х 
 Хахилига, (Hahiligga)
 Хекел зу дер Алтенщат, (Hackel zu Altenstat, Siebmacher 1605:95,7)
 Хекелйодер, (Häckelöder, Siebmacher 1605:86,6)
 Халдер, (Halder, Siebmacher 1605:88,12)
 Халер, (Haller, Siebmacher 1605:98,5)
 Кам-Халс, (Kamm-Hals, графове на графство Халс)
 Хасланг (Haslang, Siebmacher 1605:77,15)
 Хаузнер фон Тройза, (Hausner von Treusa, Siebmacher 1605:79,10)
 Хаутценберг, (Hautzenberg, Siebmacher 1605:83,8)
 Хайденрайх, (Haydenreich, Siebmacher 1605:93,5)
 Хеел ген. Шаб, (Heel gen. Schab, Siebmacher 1605:95,15)
 Хегненберг, (Hegnenberg, Siebmacher 1605:84,4)
 Хайнберг, (Heinberg, Siebmacher 1605:82,10)
 Хермсдорф, (Hermsdorf, Siebmacher 1605:81,12)
 Хертценкрафт, (Hertzenkraft, Siebmacher 1605:98,13)
 Хертцхайм, (Hertzheim, Siebmacher 1605:95,4)
 Хейнспах, (Heynspach, Siebmacher 1605:93,2)
 Хилингер, (Hilinger, Siebmacher 1605:96,14)
 Хинтценхаузен, (Hintzenhausen, Siebmacher 1605:90,15)
 Хохолтинг, (Hocholting, Siebmacher 1605:90,13)
 Хофер фон Лобенщайн, (Hofer von Lobenstein, Siebmacher 1605:78,11)
 Хоенфелс, линия на Райтенбух, (Hohenfels; Raitenbuch)
 Хоенкирх, (Hohenkirch, Siebmacher 1605:85,4)
 Хоенрайз, (Hohenreis, Siebmacher 1605:95,9)
 Холнщайн, (Holnstein, Siebmacher 1605:96,13)
 Хонхайм, (Hönheim, Siebmacher 1605:87,1)
 Хундт цу Лаутербах, (Hundt von Lauterbach, Siebmacher 1605:90,8)
 Хуоси, (Huosi)
 Хюте цу Хойспах, (Von Hütten zu Heuspach, Siebmacher 1605:93,12)

Ц 
Z

 Zandt, (Zandt, Siebmacher 1605:86,13)
 Zartl, (Zartl, Siebmacher 1605:92,11)
 Zeilhofen, (Zeilhofen, Siebmacher 1605:84,10)
 Zeller, (1140, Zeller, de Celle aus Zell)
 Zenger von Nabburg, (Zenger von Nabburg, Siebmacher 1605:77,10)

Ш 
 Schaetzl zu Hermansberg Die Schaetzel zu Hermansperg Siebmacher 1605:90,6
 Schaldorf Schaldorf Siebmacher 1605:87,12
 Schalmmersdorf Schlamersdorf Siebmacher 1605:89,5
 Scharffenberg, (Scharffenberg Siebmacher 1605:87,4)
 Scheufel, (Scheufel, Siebmacher 1605:95,13)
 Schildl, (Schildl, Siebmacher 1605:99,6)
 Schirnding, (Schirnding, Siebmacher 1605:89,2)
 Schirsdorf, (Schirsdorf, Siebmacher 1605:90,10)
 Schlaher von der Nimkau, (Schlaher von der Nimkau, Siebmacher 1605:99,7)
 Schmihen, (Schmihen, Siebmacher 1605:77,14)
 Schölhammer Die Schölhamer Siebmacher 1605:84,12
 Schönbühel Schönbühel Siebmacher 1605:86,9
 Schönburg Schönburg Schönburg ? Siebmacher 1605:94,9
 Schondorf Schondorf Siebmacher 1605:97,1
 Schönstein Schönstein Siebmacher 1605:77,7
 Schönstetten Schönstetten Siebmacher 1605:79,11
 Schrenck von Notzing Die Schrenken von Notzing
 Schwartzdorf Schwartzdorf Siebmacher 1605:87,2
 Schwartzenstein Schwartzenstein Siebmacher 1605:77,6
 Schwebel Die Schwebel Siebmacher 1605:92,15
 Schweickhart Die Schweickhardt Siebmacher 1605:92,6
 Schweinböck, (Schweinböck, Siebmacher 1605:96,1)
 Schwendt, (Schwendt, Siebmacher 1605:80,11)

Щ 
 Stainer von Rockendorf Die Satiner von Rockendorf Siebmacher 1605:87,15
 Staringer von Kalching Die Staringer von Kalching Siebmacher 1605:90,9
 Starzhausen Startzhausen Siebmacher 1605:84,2
 Staudinger Staudinger Siebmacher 1605:86,15
 Staufer zu Thunau Die Staufer von Thunau Siebmacher 1605:91,2
 Steinlinger Die Steinlinger Siebmacher 1605:97,4
 Steurer Die Steurer Siebmacher 1605:98,1
 Stingelheim Stingelheim Siebmacher 1605:84,5
 Störn von Störnstein Die Störn zum Störnstein Siebmacher 1605:88,5
 Stralenfels Stralnfels Siebmacher 1605:99,1
 Strassl Die Stresler Siebmacher 1605:99,2
 Strerner von Misbrun Die Stern von Misburn Siebmacher 1605:98,8

Ю 
 Юберакер, (Ueberacker, Siebmacher 1605:94,3)
 Юд фон Брукберг, (Jud von Bruckberg, Siebmacher 1605:84,11)
 Юнг, (Jung): Амброзий Юнг (Стари), Амброзий Юнг (Млади), Улрих Юнг

Я 
 Ягенсдорф, (Jagensdorf, Siebmacher 1605:79,13)
 Яхенсторф, (Jahenstorf, Johansdorf, Siebmacher 1605:82,12)
 Ярсдорф, (Jahrsdorf (Hilpoltstein), Siebmacher 1605:106,9)

Източници

Литература 
 Johann Siebmacher (Begr.), Horst Appuhn (Hrsg.): Johann Siebmachers Wappenbuch von 1605. Orbis, München 1999, ISBN 3-572-10050-X
 August Gebessler: Stadt und Landkreis Bayreuth. München 1959.
 August Gebessler: Stadt und Landkreis Hof. München 1960.
 B. Röttger: Die Kunstdenkmäler von Bayern. Landkreis Wunsiedel und Stadtkreis Marktredwitz. München 1954.

Генеалогически произведения 
 Johann Biedermann, Geschlechts=Register Der Reichs Frey unmittelbaren Ritterschafft Landes zu Francken löblichen Orts Ottenwald … Kulmbach 1751.
 Harald Stark, Die Familie Notthafft – auf Spurensuche im Egerland, in Bayern und Schwaben. Weißenstadt 2006, ISBN 3-926621-46-X.

Външни препратки 

 Scheiblersches Wappenbuch, Scheiblersches Wappenbuch mit bayrischen Wappen in den Commons
 Bertschi, Nikolaus: Wappenbuch besonders deutscher Geschlechter - BSB Cod.icon. 308, Augsburg 1515 - 1650
 Wappenbuch des churbayrischen Adels (Copie eines Originals von 1560), Band 1 - BSB Cgm 1508, S.l. 1700 

Бавария
История на Бавария
Списъци